Der Grasshopper Cup 2019 fand vom 26. bis 31. März 2019 in Zürich in der Schweiz statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Vorjahressieger war Ramy Ashour, der nicht erneut antrat. Der topgesetzte Mohamed Elshorbagy, der im Vorjahr Ramy Ashour im Finale unterlegen war, gewann das Turnier nach einem 11:8-, 13:11- und 11:8-Finalerfolg über Tarek Momen.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Dimitri Steinmann einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 110.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
2019